FFE steht für:
 Fürsorgerische Freiheitsentziehung
 Fahrzeugfabrik Eisenach
 Fédération Française des Échecs
 Fédération Française d’Escrime
 Free-Flow-Elektrophorese
 Forty-foot Equivalent Unit, siehe Twenty-foot Equivalent Unit
 Fédération Française d'Équitation

FfE steht für:
 Fachaufsicht führende Ebene
 fachfremde Erkrankung in der Medizin
 Forschungsstelle für Energiewirtschaft

Abkürzung